Pasanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1902-1986), homme politique finlandais
 (né en 1964), entraineur finno-allemand de hockey sur glace
Petri Pasanen (né en 1980), joueur finlandais de football
Spede Pasanen (1930-2001), réalisateur et comédien finlandais
 (1930-1988), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois